Magnus  « le Bon » est roi de Norvège de 1035 à 1047.
 Magnus  « le Fort » est roi de Suède de 1125 à 1130.
 Magnus  « le Pieux » est duc de Brunswick-Lunebourg de 1344 à 1369.
 Magnus  est duc de Mecklembourg de 1379 à 1384.
 Magnus  est duc de Saxe-Lauenbourg de 1507 à 1543.
 Magnus est duc de Saxe de 1072 à 1106.